Чирка — многозначный термин.

Гидронимы 
 Чирка (приток Свияги) — река в Республике Татарстан.
 Чирка (приток Цильмы) — река в Республике Коми и Ненецком АО.
 Чирка (приток Чирко-Кеми) — река в Республике Карелии.
 Чирка (озеро) — озеро в Республике Карелии.

Фамилии 
 Чирка, Евгений Михайлович (род. 1942) — советский и российский математик.
 Чирка, Николай Спиридонович (1907—1995) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.

См. также 
 Чирко, Филипп Антонович (1859—1928) — российский художник-передвижник.